Thul est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Thul, ville pakistanaise du district de Jacobabad, dans le nord de la province du Sind.

Patronyme 

  (1948-), homme politique allemand ;
  (1980-), travailleur social et homme politique allemand.

Patronyme allemand